Escarpín puede referirse a:

 Escarpín, calzado ligero con una sola costura.
 Escarpín, calzado sin suela para los recién nacidos.
 Echinospartum horridum, especie perteneciente a la familia de las fabáceas, llamada coloquialmente escarpín o erizón.